Medal Zasługi (Austria)
 Medal Zasługi (Boliwia)
 Medal Zasługi (Czarnogóra)
 Medal Zasługi (Dania)
 Medal Zasługi (Ekwador)
 Medal Zasługi (Hanower)
 Medal Zasługi (Jugosławia)
 Medal Zasługi (Parma)
 Medal Zasługi (Reuss)
 Medal Zasługi (Saksonia-Weimar)
 Medal Zasługi (Schaumburg-Lippe)
 Medal Zasługi (Słowenia)
 Medal Zasługi (Tajlandia)
 Medal Zasługi (Toskania)
 Medal Zasługi 1. (Imperium Osmańskie)
 Medal Zasługi 2. (Imperium Osmańskie)
 Medal Zasługi (Waldeck)
 Medal Zasługi (Wirtembergia)
 Medal Zasługi (Zakon Maltański)

Zobacz też 
 Krzyż Zasługi (ujednoznacznienie)
 Medal Zasługi Wojskowej
 Order Zasługi